Burg Kirchberg, teils Ruine Kirchberg, Burgstall Kirchberg, Adelssitz Kirchberg sowie Schloss Kirchberg, heißen:

 Adelssitz Kirchberg, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burgstall Kirchberg (Bad Reichenhall), abgegangene Höhenburg in Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Burg Kirchberg (Dingelstädt), abgegangene Burg in Dingelstädt, Thüringen
 Burgstall Kirchberg (Eggenfelden), abgegangene Höhenburg bei Pirsting (Eggenfelden), Landkreis Rottal-Inn, Bayern 
 Schloss Kirchberg (Eggenfelden), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schloss Kirchberg (Immenstaad am Bodensee) in Baden-Württemberg
 Burg Kirchberg (Jena), wüste Burg bei Jena, Thüringen
 Burg Kirchberg (Hohenthann), auch Schloss, in Kirchberg (Hohenthann), Landkreis Landshut, Bayern
 Burgstall Kirchberg (Lollar), abgegangene Höhenburg in Kirchberg (Lollar), Landkreis Gießen, Hessen
 Schloss Kirchberg am Walde (Niederösterreich),  in Kirchberg am Walde in Niederösterreich
 Schloss Kirchberg am Walde (Steiermark), ehem. Burg, in Kirchberg, Gemeinde Grafendorf bei Hartberg, Steiermark
 Adelssitz Kirchberg, wüste Burg in Kirchberg an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schloss Kirchberg (Kirchberg an der Jagst) in Baden-Württemberg
 Schloss Kirchberg an der Pielach in Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich
 Schloss Kirchberg an der Raab, ehem. Freisitz, in Kirchberg an der Raab, Steiermark
 Schloss Kirchberg an der Wild, ehem. Burg, in Kirchberg an der Wild, Niederösterreich
 Burgstall Kirchberg ob der Donau, abgegangene Höhenburg, Gemeinde Kirchberg ob der Donau, Oberösterreich
 Burgstall Kirchberg (Lützelburg), abgegangene Höhenburg, Gemeinde Gablingen, Bayern
 Schloss Oberkirchberg, Gemeinde Illerkirchberg, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Kirchberg – ein Überblick